Maryhill può riferirsi a:
 Maryhill – Glasgow, Scozia
 Maryhill – Canada
 Maryhill – Nuova Zelanda
 Maryhill – Stati Uniti d'America